Список игр для NEC PC-8800 представлен играми, выпускавшимися на территории Японии в период с 1982 по 1992 год для семейства домашних компьютеров NEC PC-8800. Как правило, игры разрабатывались  японскими студиями либо портировались по лицензии американских компаний. За весь период поддержки компьютеров было выпущено свыше 500 игр.

Ссылки
 Список игр для PC-88 на MobyGames

NEC_PC-8800